Служба столичной полиции (англ. Metropolitan Police Service) — полиция Лондона, ответственная за обеспечение общественного порядка на территории Большого Лондона (соответствует полицейскому округу Лондона), за исключением Сити.

Основана в 1829 году. Действует на основании Акта парламента о полиции 1996 года. Глава полиции — комиссар столичной полиции, подчиняется МВД Великобритании. Контроль за деятельностью полиции осуществляет Администрация Большого Лондона. Штаб-квартира — Скотланд-Ярд.

История

Служба была основана в 1829 году министром внутренних дел Робертом Пилем. В честь Пиля (от его имени Роберт — уменьшительное Бобби) английских полицейских окрестили «бобби». До реформы полиции, предпринятой Пилем на основе Закона о столичной полиции (Metropolitan Police Act, 1829г.) была распространена частная полиция («охотники на воров»), одной из задач которой была получение предпринимательской прибыли. В этом Пиль усматривал причину коррумпированности прежнего института охраны общественного порядка. Реформы Пиля создали прообраз современной полиции, деятельность которой основывалась на предупреждении преступности и регулярном патрулировании. 

В 1842 г. в структуре столичной полиции появился отдел уголовного розыска (Detective Branch), который в 1878 г. был переименован в Criminal Investigation Department.

К 1900 г. в полиции Лондона было почти 16 000 человек, работавших в 21 отделении.

Женщины начали служить в лондонской полиции с 1919 г., однако до 1923 г. они не имели права осуществлять задержания.

Лондонские полицейские традиционно не были вооружены, а носили при себе лишь полицейскую дубинку. В 1884 г. после убийства двух полицейских, полицейским, отправляемым на ночное патрулирование, стали выдавать револьверы. Однако в 1936 г. эта практика была прекращена, и в настоящее время огнестрельным оружием вооружены лишь специальные подразделения полиции.

Структура и полномочия 

Служба столичной полиции подразделяется на управление территориальной полиции (включает полицейские участки на местах), управление по борьбе с преступностью, управление специальных операций,  центральное оперативное управление и административные службы. 

Управление по борьбе с преступностью (детективы и инспекторы) осуществляет расследование преступлений, в его состав входят отделы: убийств и тяжких преступлений, по борьбе с жестоким обращением с детьми, по борьбе с экономической и профессиональной преступностью, по борьбе с серьезной и организованной преступностью, криминалистическая и дактилоскопическая службы; а также подразделение негласной деятельности и разведывательное бюро.

Управление специальных операций состоит из контртеррористического управления (противодействие терроризму на территории Лондона и Великобритании), управления охраны (обеспечивает безопасность членов королевской семьи и правительства Великобритании), управления защитной безопасности (обеспечивает охрану здания парламента Великобритании, аэропортов Хитроу и Лондон-Сити).

Центральное оперативное управление состоит из группы воздушной поддержки (круглосуточное патрулирование воздушного пространства Лондона вертолётами), группы по работе в клубах и борьбе с безнравственностью (борьба с проституцией и наркоманией в общественных местах), группы кинологической поддержки (помощь специально обученных собак), группы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям (проведение аварийно-спасательных мероприятий), группы по надзору за киносъёмками, группы морской полиции (патрулирование Темзы), конного подразделений, группы огневой поддержки (снайперы), группы территориальной поддержки (резерв столичной полиции при массовых беспорядках и терактах), управления дорожной безопасностью (правонарушениях на автодорогах Лондона), группы расследования дорожных правонарушений.

Юрисдикция службы в отдельных случаях распространяется на другие регионы Англии и Уэльс, а также на Шотландию и Северную Ирландию. Безопасность на железнодорожном транспорте, а также в метро, Доклендском лёгком метро и трамвайной системе Tramlink осуществляет Британская транспортная полиция. В районе Сити действует самостоятельная полиция Лондонского Сити. В штате на 2014 год насчитывалось 31 000 сотрудников.

См. также 
 Правоохранительные органы Великобритании

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Страница контрольного органа Администрации Большого Лондона The Mayor's Office for Policing and Crime

Лондон
Полиция Великобритании